Ez a szócikk tartalmazza a 2012-es UNICEF Open női páros mérkőzéseit.

A címvédő a Barbora Záhlavová-Strýcová–Klára Zakopalová-páros volt, Zakopalová azonban ezúttal nem vett részt a tornán.
Záhlavová-Strýcová Dominika Cibulkovával játszott, akivel az elődöntőben esett ki az első kiemelt Sara Errani–Roberta Vinci-kettőssel szemben. A két olasz játékos a döntőt is megnyerte, miután 6–4, 3–6, [11–9]-re legyőzték a második kiemelt Marija Kirilenko–Nagyja Petrova-párost. Errani és Vinci a hetedik tornagyőzelmüket szerezték meg a 2012-es szezonban, s zsinórban a huszonharmadik mérkőzésüket fejezték be sikerrel.

Kiemeltek
 ' Sara Errani /  Roberta Vinci (győztesek)
  Marija Kirilenko /  Nagyja Petrova (döntő)
  Anabel Medina Garrigues /  Arantxa Parra Santonja (negyeddöntő)
  Irina-Camelia Begu /  Monica Niculescu (negyeddöntő)

Főtábla
 WC = szabadkártyások
 R = feladták
 w/o = az ellenfél visszalépett
 ALT = helyettesek

Eredmények

Jegyzetek

Források
 Eredmények

N2